Му́фди Закари́я () (псевдоним — Ибн Тумарт; , , Алжир — , , Тунис) — алжирский поэт, известен как «поэт алжирской революции». Стихи написаны преимущественно на литературном арабском языке, песни — на алжирском диалекте арабского языка. Использовал традиционный аруз и приемы новой арабской поэзии.

Биография 
Муфди Закария родился 12 июня 1908 года в деревне Гардая, в Алжире. Он учился в медресе Зейтуния (Тунис). Вёл активную политическую жизнь, был генеральным секретарем алжирской национальной партии «Североафриканская звезда». За участие в борьбе против французских колонизаторов Муфди Закария подвергался репрессиям. В 1956 году, находясь в тюрьме «Серкаджи-Бербарусс» он написал песню Кассаман, которая после обретения Алжиром независимости стала национальным гимном. После того, как Муфди Закария в 1959 бежал из тюрьмы, он жил в Марокко и Тунисе.

Литературная деятельность 
Муфди Закария является автором сборников стихов о борьбе за национальную независимость Алжира. Первый сборник — «Священный огонь» («аль-Лахаб аль-мукаддас») вышел в 1961 году. Через 4 года вышел второй сборник — «Под сенью олив» («Тахта зиляль аз-зейтун»). В своих стихах Муфди Закария оспевал героизм борцов Сопротивления, победы Туниса и Марокко в освободительной войне.

Библиография 
 «Священный огонь» («аль-Лахаб аль-мукаддас»), 1961
 «Под сенью олив» («Тахта зиляль аз-зейтун»), 1965
 «Гимн алжирской революции» — «Фаашхаду»
 «Дитя атомной бомбы» — «Валид аль-кунбуля аз-заррийя»
 «Поднимающаяся жертва» — «аз-Забих ас-саид»
 «Песня дочерей Алжира» — «Нашид бинт аль-Джазаир»
 «Песня алжирской армии освобождения» и др.

Примечания

Ссылки 
Занд Н. М. Муфди Закария // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М.: Сов. Энцикл., 1962—1978.

Арабские поэты XX века
Поэты — авторы гимнов